До списку лускокрилих Австрії віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані у Австрії.

Згідно з останніми оцінками, існує 4,021 вид лускокрилих, що зустрічаються на території Австрії.

Денні метелики

Hesperiidae
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pyrgus alveus (Hubner, 1803)
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910)
 (Rambur, 1839)
 (Rambur, 1839)
Pyrgus carthami (Hubner, 1813)
 (Rambur, 1839)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
Pyrgus warrenensis (Verity, 1928)
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Lycaenidae
Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
Aricia eumedon (Esper, 1780)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Cupido osiris (Meigen, 1829)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Cupido decolorata (Staudinger, 1886)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena thersamon (Esper, 1784)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
Plebejus glandon (de Prunner, 1798)
Plebejus orbitulus (de Prunner, 1798)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
Plebejus optilete (Knoch, 1781)
Polyommatus admetus (Esper, 1783)
Polyommatus damon (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus coridon (Poda, 1761)
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
Pseudophilotes baton (Bergstrasser, 1779)
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Satyrium ilicis (Esper, 1779)
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae
Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Apatura metis Freyer, 1829
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775)
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)
Boloria pales (Denis & Schiffermuller, 1775)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)
Boloria thore (Hubner, 1803)
Boloria titania (Esper, 1793)
Boloria eunomia (Esper, 1799)
Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775)
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha gardetta (de Prunner, 1798)
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha tullia (Muller, 1764)
Erebia aethiops (Esper, 1777)
Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
Erebia calcaria Lorkovic, 1953 — гірняк крейдяний
Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)
Erebia claudina (Borkhausen, 1789)
Erebia epiphron (Knoch, 1783)
Erebia eriphyle (Freyer, 1836)
Erebia euryale (Esper, 1805)
Erebia flavofasciata Heyne, 1895
Erebia gorge (Hubner, 1804)
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Erebia manto (Denis & Schiffermuller, 1775)
Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Erebia melampus (Fuessly, 1775)
Erebia meolans (Prunner, 1798)
Erebia mnestra (Hubner, 1804)
Erebia montanus (de Prunner, 1798)
Erebia nivalis Lorkovic & De Lesse, 1954
Erebia oeme (Hubner, 1804)
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Erebia pharte (Hubner, 1804)
Erebia pluto (de Prunner, 1798)
Erebia pronoe (Esper, 1780)
Erebia stirius (Godart, 1824)
Erebia styx (Freyer, 1834)
Erebia tyndarus (Esper, 1781)
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Euphydryas cynthia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euphydryas intermedia (Menetries, 1859)
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Limenitis reducta Staudinger, 1901
Lopinga achine (Scopoli, 1763)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea asteria Freyer, 1828
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea aurelia Nickerl, 1850
Melitaea britomartis Assmann, 1847
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea diamina (Lang, 1789)
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
Melitaea trivia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Melitaea varia Meyer-Dur, 1851
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Neptis sappho (Pallas, 1771)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
Oeneis glacialis (Moll, 1783)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Papilionidae
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775)

Pieridae
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias chrysotheme (Esper, 1781)
Colias croceus (Fourcroy, 1785)
Colias erate (Esper, 1805)
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Colias myrmidone (Esper, 1781)
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
Colias phicomone (Esper, 1780)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Leptidea morsei (Fenton, 1882)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris bryoniae (Hubner, 1806)
Pieris ergane (Geyer, 1828)
Pieris mannii (Mayer, 1851)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pontia callidice (Hubner, 1800)
Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Riodinidae
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Молі

Adelidae
Adela albicinctella Mann, 1852
Adela croesella (Scopoli, 1763)
Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Adela homalella Staudinger, 1859
Adela mazzolella (Hubner, 1801)
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
Adela violella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cauchas albiantennella (Burmann, 1943)
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
Nematopogon magna (Zeller, 1878)
Nematopogon metaxella (Hubner, 1813)
Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
Nemophora associatella (Zeller, 1839)
Nemophora congruella (Zeller, 1839)
Nemophora cupriacella (Hubner, 1819)
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
Nemophora istrianellus (Heydenreich, 1851)
Nemophora metallica (Poda, 1761)
Nemophora minimella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nemophora ochsenheimerella (Hubner, 1813)
Nemophora pfeifferella (Hubner, 1813)
Nemophora prodigellus (Zeller, 1853)
Nemophora raddaella (Hubner, 1793)
Nemophora violellus (Herrich-Schaffer in Stainton, 1851)

Alucitidae
Alucita desmodactyla Zeller, 1847
Alucita grammodactyla Zeller, 1841
Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
Alucita huebneri Wallengren, 1859
Pterotopteryx dodecadactyla Hubner, 1813

Argyresthiidae
Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
Argyresthia brockeella (Hubner, 1813)
Argyresthia conjugella Zeller, 1839
Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
Argyresthia fundella (Fischer von Roslerstamm, 1835)
Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Argyresthia retinella Zeller, 1839
Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
Argyresthia spinosella Stainton, 1849
Argyresthia submontana Frey, 1871
Argyresthia tarmanni Gibeaux, 1993
Argyresthia amiantella (Zeller, 1847)
Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
Argyresthia dilectella Zeller, 1847
Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
Argyresthia laevigatella Herrich-Schaffer, 1855
Argyresthia praecocella Zeller, 1839
Argyresthia thuiella (Packard, 1871)
Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871

Autostichidae
Apatema mediopallidum Walsingham, 1900
Apatema whalleyi (Popescu-Gorj & Capuse, 1965)
Deroxena venosulella (Moschler, 1862)
Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)
Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965
Oegoconia deauratella (Herrich-Schaffer, 1854)
Oegoconia novimundi (Busck, 1915)
Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)
Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965
Symmoca achrestella Rebel, 1889
Symmoca caliginella Mann, 1867
Symmoca dolomitana Huemer & Gozmany, 1992
Symmoca signella (Hubner, 1796)

Batrachedridae
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae
Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae
Blastobasis huemeri Sinev, 1993
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
Hypatopa inunctella Zeller, 1839
Hypatopa segnella (Zeller, 1873)

Brachodidae
Brachodes appendiculata (Esper, 1783)
Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808)

Brahmaeidae
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermuller, 1775)

Bucculatricidae
Bucculatrix absinthii Gartner, 1865
Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
Bucculatrix alpina Frey, 1870
Bucculatrix argentisignella Herrich-Schaffer, 1855
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schaffer, 1855
Bucculatrix atagina Wocke, 1876
Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
Bucculatrix clavenae Klimesch, 1950
Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
Bucculatrix fatigatella Heyden, 1863
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
Bucculatrix herbalbella Chretien, 1915
Bucculatrix maritima Stainton, 1851
Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
Bucculatrix noltei Petry, 1912
Bucculatrix pannonica Deschka, 1982
Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931

Carposinidae
Carposina berberidella Herrich-Schaffer, 1854
Carposina scirrhosella Herrich-Schaffer, 1854

Chimabachidae
Dasystoma salicella (Hubner, 1796)
Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae
Anthophila abhasica Danilevsky, 1969
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
Choreutis diana (Hubner, 1822)
Choreutis nemorana (Hubner, 1799)
Choreutis pariana (Clerck, 1759)
Prochoreutis holotoxa (Meyrick, 1903)
Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

Coleophoridae
Augasma aeratella (Zeller, 1839)
Coleophora achaenivora Hofmann, 1877
Coleophora acrisella Milliere, 1872
Coleophora adjectella Hering, 1937
Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
Coleophora adspersella Benander, 1939
Coleophora ahenella Heinemann, 1877
Coleophora albella (Thunberg, 1788)
Coleophora albicans Zeller, 1849
Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coleophora albilineella Toll, 1960
Coleophora albitarsella Zeller, 1849
Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
Coleophora aleramica Baldizzone & Stubner, 2007
Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
Coleophora alticolella Zeller, 1849
Coleophora altivagella Toll, 1952
Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
Coleophora anatipenella (Hubner, 1796)
Coleophora antennariella Herrich-Schaffer, 1861
Coleophora argentula (Stephens, 1834)
Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
Coleophora asteris Muhlig, 1864
Coleophora astragalella Zeller, 1849
Coleophora auricella (Fabricius, 1794)
Coleophora autumnella (Duponchel, 1843)
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora ballotella (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Coleophora betulella Heinemann, 1877
Coleophora bilineatella Zeller, 1849
Coleophora bilineella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora binderella (Kollar, 1832)
Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
Coleophora burmanni Toll, 1952
Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
Coleophora caespititiella Zeller, 1839
Coleophora campestriphaga Baldizzone & Patzak, 1980
Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972
Coleophora chamaedriella Bruand, 1852
Coleophora chrysanthemi Hofmann, 1869
Coleophora ciconiella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
Coleophora congeriella Staudinger, 1859
Coleophora conspicuella Zeller, 1849
Coleophora conyzae Zeller, 1868
Coleophora coracipennella (Hubner, 1796)
Coleophora cornutella Herrich-Schaffer, 1861
Coleophora coronillae Zeller, 1849
Coleophora currucipennella Zeller, 1839
Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
Coleophora dentiferella Toll, 1952
Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952
Coleophora dianthi Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora dignella Toll, 1961
Coleophora directella Zeller, 1849
Coleophora discordella Zeller, 1849
Coleophora ditella Zeller, 1849
Coleophora flaviella Mann, 1857
Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
Coleophora frankii Schmidt, 1886
Coleophora fringillella Zeller, 1839
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
Coleophora fuscociliella Zeller, 1849
Coleophora fuscocuprella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
Coleophora gallipennella (Hubner, 1796)
Coleophora gardesanella Toll, 1954
Coleophora genistae Stainton, 1857
Coleophora glaseri Toll, 1961
Coleophora glaucicolella Wood, 1892
Coleophora glitzella Hofmann, 1869
Coleophora granulatella Zeller, 1849
Coleophora gryphipennella (Hubner, 1796)
Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
Coleophora hartigi Toll, 1944
Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
Coleophora hungariae Gozmany, 1955
Coleophora hydrolapathella Hering, 1921
Coleophora ibipennella Zeller, 1849
Coleophora idaeella Hofmann, 1869
Coleophora inulae Wocke, 1877
Coleophora juncicolella Stainton, 1851
Coleophora kroneella Fuchs, 1899
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
Coleophora laricella (Hubner, 1817)
Coleophora ledi Stainton, 1860
Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
Coleophora linosyris Hering, 1937
Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
Coleophora lixella Zeller, 1849
Coleophora longicornella Constant, 1893
Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
Coleophora mayrella (Hubner, 1813)
Coleophora medelichensis Krone, 1908
Coleophora meridionella Rebel, 1912
Coleophora millefolii Zeller, 1849
Coleophora milvipennis Zeller, 1839
Coleophora motacillella Zeller, 1849
Coleophora niveiciliella Hofmann, 1877
Coleophora niveicostella Zeller, 1839
Coleophora niveistrigella Wocke, 1877
Coleophora nubivagella Zeller, 1849
Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
Coleophora obscenella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora obtectella Zeller, 1849
Coleophora obviella Rebel, 1914
Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
Coleophora ochripennella Zeller, 1849
Coleophora odorariella Muhlig, 1857
Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
Coleophora ononidella Milliere, 1879
Coleophora onopordiella Zeller, 1849
Coleophora orbitella Zeller, 1849
Coleophora oriolella Zeller, 1849
Coleophora ornatipennella (Hubner, 1796)
Coleophora otidipennella (Hubner, 1817)
Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
Coleophora paradrymidis Toll, 1949
Coleophora paripennella Zeller, 1839
Coleophora partitella Zeller, 1849
Coleophora peisoniella Kasy, 1965
Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coleophora pratella Zeller, 1871
Coleophora preisseckeri Toll, 1942
Coleophora prunifoliae Doets, 1944
Coleophora pseudociconiella Toll, 1952
Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983
Coleophora pseudolinosyris Kasy, 1979
Coleophora pseudorepentis Toll, 1960
Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910
Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874
Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
Coleophora ramosella Zeller, 1849
Coleophora rectilineella Fischer v. Roslerstamm, 1843
Coleophora repentis Klimesch, 1947
Coleophora riffelensis Rebel, 1913
Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
Coleophora saponariella Heeger, 1848
Coleophora saturatella Stainton, 1850
Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
Coleophora sergiella Falkovitsh, 1979
Coleophora serpylletorum Hering, 1889
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
Coleophora serratulella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora settarii Wocke, 1877
Coleophora siccifolia Stainton, 1856
Coleophora silenella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora solitariella Zeller, 1849
Coleophora spinella (Schrank, 1802)
Coleophora spiraeella Rebel, 1916
Coleophora squalorella Zeller, 1849
Coleophora squamella Constant, 1885
Coleophora squamosella Stainton, 1856
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
Coleophora stramentella Zeller, 1849
Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
Coleophora succursella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora supinella Ortner, 1949
Coleophora svenssoni Baldizzone, 1985
Coleophora sylvaticella Wood, 1892
Coleophora taeniipennella Herrich-Schaffer, 1855
Coleophora tamesis Waters, 1929
Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
Coleophora therinella Tengstrom, 1848
Coleophora thymi Hering, 1942
Coleophora tolli Klimesch, 1951
Coleophora trifariella Zeller, 1849
Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
Coleophora uliginosella Glitz, 1872
Coleophora unigenella Svensson, 1966
Coleophora unipunctella Zeller, 1849
Coleophora vacciniella Herrich-Schaffer, 1861
Coleophora valesianella Zeller, 1849
Coleophora versurella Zeller, 1849
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
Coleophora vibicella (Hubner, 1813)
Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
Coleophora vicinella Zeller, 1849
Coleophora violacea (Strom, 1783)
Coleophora virgatella Zeller, 1849
Coleophora virgaureae Stainton, 1857
Coleophora vitisella Gregson, 1856
Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
Coleophora vulpecula Zeller, 1849
Coleophora wockeella Zeller, 1849
Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
Goniodoma auroguttella (Fischer v. Roslerstamm, 1841)
Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae
Ascalenia vanella (Frey, 1860)
Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
Cosmopterix zieglerella (Hubner, 1810)
Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843)
Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
Isidiella nickerlii (Nickerl, 1864)
Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
Pyroderces klimeschi Rebel, 1938
Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
Stagmatophora heydeniella (Fischer von Roslerstamm, 1838)
Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Cossidae
Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
Parahypopta caestrum (Hubner, 1808)
Phragmataecia castaneae (Hubner, 1790)
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Crambidae
Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriphila biarmicus (Tengstrom, 1865)
Agriphila deliella (Hubner, 1813)
Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Agriphila hungaricus (A. Schmidt, 1909)
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
Agriphila selasella (Hubner, 1813)
Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
Anania coronata (Hufnagel, 1767)
Anania crocealis (Hubner, 1796)
Anania funebris (Strom, 1768)
Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anania luctualis (Hubner, 1793)
Anania perlucidalis (Hubner, 1809)
Anania stachydalis (Germar, 1821)
Anania terrealis (Treitschke, 1829)
Anania testacealis (Zeller, 1847)
Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aporodes floralis (Hubner, 1809)
Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
Calamotropha aureliellus (Fischer v. Roslerstamm, 1841)
Calamotropha paludella (Hubner, 1824)
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843)
Catharia simplonialis (Heydenreich, 1851)
Catoptria combinella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria conchella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria confusellus (Staudinger, 1882)
Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria fulgidella (Hubner, 1813)
Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)
Catoptria languidellus (Zeller, 1863)
Catoptria luctiferella (Hubner, 1813)
Catoptria lythargyrella (Hubner, 1796)
Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)
Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catoptria myella (Hubner, 1796)
Catoptria mytilella (Hubner, 1805)
Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)
Catoptria permutatellus (Herrich-Schaffer, 1848)
Catoptria petrificella (Hubner, 1796)
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Catoptria pyramidellus (Treitschke, 1832)
Catoptria speculalis Hubner, 1825
Catoptria verellus (Zincken, 1817)
Chilo phragmitella (Hubner, 1805)
Cholius luteolaris (Scopoli, 1772)
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Cornifrons ulceratalis Lederer, 1858
Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
Crambus ericella (Hubner, 1813)
Crambus hamella (Thunberg, 1788)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
Crambus perlella (Scopoli, 1763)
Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
Crambus silvella (Hubner, 1813)
Crambus uliginosellus Zeller, 1850
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schaffer, 1848)
Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hubner, 1796)
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
Elophila rivulalis (Duponchel, 1834)
Epascestria pustulalis (Hubner, 1823)
Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
Eudonia delunella (Stainton, 1849)
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
Eudonia laetella (Zeller, 1846)
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
Eudonia murana (Curtis, 1827)
Eudonia pallida (Curtis, 1827)
Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
Eudonia vallesialis (Duponchel, 1832)
Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
Evergestis politalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
Friedlanderia cicatricella (Hubner, 1824)
Gesneria centuriella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
Hellula undalis (Fabricius, 1781)
Loxostege deliblatica Szent-Ivany & Uhrik-Meszaros, 1942
Loxostege fascialis (Hubner, 1796)
Loxostege manualis (Geyer, 1832)
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
Loxostege virescalis (Guenee, 1854)
Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)
Mecyna trinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Metasia carnealis (Treitschke, 1829)
Metasia ophialis (Treitschke, 1829)
Metaxmeste phrygialis (Hubner, 1796)
Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
Nascia cilialis (Hubner, 1796)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
Orenaia alpestralis (Fabricius, 1787)
Orenaia andereggialis (Herrich-Schaffer, 1851)
Orenaia helveticalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Orenaia lugubralis (Lederer, 1857)
Ostrinia nubilalis (Hubner, 1796)
Ostrinia palustralis (Hubner, 1796)
Ostrinia quadripunctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Parapoynx nivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
Paratalanta hyalinalis (Hubner, 1796)
Paratalanta pandalis (Hubner, 1825)
Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
Pediasia contaminella (Hubner, 1796)
Pediasia fascelinella (Hubner, 1813)
Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pediasia matricella (Treitschke, 1832)
Pediasia pedriolellus (Duponchel, 1836)
Platytes alpinella (Hubner, 1813)
Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Psammotis pulveralis (Hubner, 1796)
Pyrausta aerealis (Hubner, 1793)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
Pyrausta coracinalis Leraut, 1982
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
Pyrausta ostrinalis (Hubner, 1796)
Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
Pyrausta virginalis Duponchel, 1832
Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
Scoparia conicella (La Harpe, 1863)
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
Scoparia italica Turati, 1919
Scoparia manifestella (Herrich-Schaffer, 1848)
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scoparia subfusca Haworth, 1811
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
Talis quercella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
Titanio normalis (Hubner, 1796)
Udea accolalis (Zeller, 1867)
Udea alpinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea austriacalis (Herrich-Schaffer, 1851)
Udea carniolica Huemer & Tarmann, 1989
Udea cyanalis (La Harpe, 1855)
Udea decrepitalis (Herrich-Schaffer, 1848)
Udea elutalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea ferrugalis (Hubner, 1796)
Udea fulvalis (Hubner, 1809)
Udea hamalis (Thunberg, 1788)
Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
Udea lutealis (Hubner, 1809)
Udea murinalis (Fischer v. Roslerstamm, 1842)
Udea nebulalis (Hubner, 1796)
Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Udea rhododendronalis (Duponchel, 1834)
Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schaffer, 1848)
Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)

Douglasiidae
Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
Tinagma anchusella (Benander, 1936)
Tinagma balteolella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Tinagma dryadis Staudinger, 1872
Tinagma hedemanni (Caradja, 1920)
Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
Tinagma perdicella Zeller, 1839
Tinagma signatum Gaedike, 1991

Drepanidae
Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
Asphalia ruficollis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
Sabra harpagula (Esper, 1786)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tetheella fluctuosa (Hubner, 1803)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Elachistidae
Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
Agonopterix alpigena (Frey, 1870)
Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
Agonopterix angelicella (Hubner, 1813)
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
Agonopterix atomella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
Agonopterix carduella (Hubner, 1817)
Agonopterix cervariella (Constant, 1884)
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
Agonopterix cluniana Huemer & Lvovsky, 2000
Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
Agonopterix doronicella (Wocke, 1849)
Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864)
Agonopterix hypericella (Hubner, 1817)
Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
Agonopterix oinochroa (Turati, 1879)
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851)
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
Agonopterix pupillana (Wocke, 1887)
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Agonopterix putridella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
Agonopterix silerella (Stainton, 1865)
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anchinia grisescens Frey, 1856
Anchinia laureolella Herrich-Schaffer, 1854
Blastodacna atra (Haworth, 1828)
Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
Cacochroa permixtella (Herrich-Schaffer, 1854)
Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
Chrysoclista splendida Karsholt, 1997
Depressaria absynthiella Herrich-Schaffer, 1865
Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
Depressaria badiella (Hubner, 1796)
Depressaria beckmanni Heinemann, 1870
Depressaria bupleurella Heinemann, 1870
Depressaria cervicella Herrich-Schaffer, 1854
Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Depressaria daucivorella Ragonot, 1889
Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
Depressaria douglasella Stainton, 1849
Depressaria emeritella Stainton, 1849
Depressaria heydenii Zeller, 1854
Depressaria hofmanni Stainton, 1861
Depressaria lacticapitella Klimesch, 1942
Depressaria leucocephala Snellen, 1884
Depressaria libanotidella Schlager, 1849
Depressaria olerella Zeller, 1854
Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
Depressaria radiella (Goeze, 1783)
Depressaria silesiaca Heinemann, 1870
Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
Depressaria ultimella Stainton, 1849
Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835)
Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
Elachista adscitella Stainton, 1851
Elachista argentella (Clerck, 1759)
Elachista atrisquamosa Staudinger, 1880
Elachista baldizzonei Traugott-Olsen, 1996
Elachista baldizzonella Traugott-Olsen, 1985
Elachista bedellella (Sircom, 1848)
Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
Elachista cingillella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista collitella (Duponchel, 1843)
Elachista dalmatiensis Traugott-Olsen, 1992
Elachista dispilella Zeller, 1839
Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
Elachista festucicolella Zeller, 1859
Elachista gangabella Zeller, 1850
Elachista grandella Traugott-Olsen, 1992
Elachista gregori Traugott-Olsen, 1988
Elachista hallini Traugott-Olsen, 1992
Elachista hedemanni Rebel, 1899
Elachista heinemanni Frey, 1866
Elachista heringi Rebel, 1899
Elachista imbi Traugott-Olsen, 1992
Elachista intrigella Traugott-Olsen, 1992
Elachista karsholti Traugott-Olsen, 1992
Elachista klimeschiella Parenti, 2002
Elachista lugdunensis Frey, 1859
Elachista mannella Traugott-Olsen, 1992
Elachista manni Traugott-Olsen, 1990
Elachista metella Kaila, 2002
Elachista multipunctella Traugott-Olsen, 1992
Elachista nielspederi Traugott-Olsen, 1992
Elachista nitidulella (Herrich-Schaffer, 1885)
Elachista nolckeni Sulcs, 1992
Elachista nuraghella Amsel, 1951
Elachista obliquella Stainton, 1854
Elachista occulta Parenti, 1978
Elachista pocopunctella Traugott-Olsen, 1992
Elachista pollinariella Zeller, 1839
Elachista pollutella Duponchel, 1843
Elachista pullicomella Zeller, 1839
Elachista punctella Traugott-Olsen, 1992
Elachista revinctella Zeller, 1850
Elachista rudectella Stainton, 1851
Elachista spumella Caradja, 1920
Elachista squamosella (Duponchel, 1843)
Elachista subalbidella Schlager, 1847
Elachista subocellea (Stephens, 1834)
Elachista svenssoni Traugott-Olsen, 1988
Elachista triatomea (Haworth, 1828)
Elachista triseriatella Stainton, 1854
Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
Elachista vanderwolfi Traugott-Olsen, 1992
Elachista kalki Parenti, 1978
Elachista albicapilla Hofner, 1918
Elachista albidella Nylander, 1848
Elachista albifrontella (Hubner, 1817)
Elachista alpinella Stainton, 1854
Elachista anserinella Zeller, 1839
Elachista apicipunctella Stainton, 1849
Elachista argentifasciella Hofner, 1898
Elachista atricomella Stainton, 1849
Elachista biatomella (Stainton, 1848)
Elachista bifasciella Treitschke, 1833
Elachista brachypterella (Klimesch, 1990)
Elachista canapennella (Hubner, 1813)
Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974
Elachista consortella Stainton, 1851
Elachista contaminatella Zeller, 1847
Elachista diederichsiella E. Hering, 1889
Elachista dimicatella Rebel, 1903
Elachista elegans Frey, 1859
Elachista eleochariella Stainton, 1851
Elachista exactella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista excelsicola Braun, 1948
Elachista freyerella (Hubner, 1825)
Elachista geminatella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
Elachista griseella (Duponchel, 1843)
Elachista herrichii Frey, 1859
Elachista humilis Zeller, 1850
Elachista juliensis Frey, 1870
Elachista kilmunella Stainton, 1849
Elachista luticomella Zeller, 1839
Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
Elachista martinii O. Hofmann, 1898
Elachista nobilella Zeller, 1839
Elachista occidentalis Frey, 1882
Elachista orstadii N. Palm, 1943
Elachista pigerella (Herrich-Schaffer, 1854)
Elachista poae Stainton, 1855
Elachista pomerana Frey, 1870
Elachista quadripunctella (Hubner, 1825)
Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
Elachista scirpi Stainton, 1887
Elachista serricornis Stainton, 1854
Elachista subnigrella Douglas, 1853
Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
Elachista tetragonella (Herrich-Schaffer, 1855)
Elachista trapeziella Stainton, 1849
Elachista utonella Frey, 1856
Elachista wieseriella Huemer, 2000
Elachista zernyi Hartig, 1941
Elachista zonulae Sruoga, 1992
Ethmia aurifluella (Hubner, 1810)
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
Ethmia candidella (Alpheraky, 1908)
Ethmia chrysopygella (Kolenati, 1846)
Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
Ethmia fumidella (Wocke, 1850)
Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844)
Ethmia lugubris (Staudinger, 1879)
Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
Ethmia terminella Fletcher, 1938
Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
Exaeretia culcitella (Herrich-Schaffer, 1854)
Exaeretia preisseckeri (Rebel, 1937)
Fuchsia luteella (Heinemann, 1870)
Haplochrois albanica (Rebel & Zerny, 1932)
Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903)
Heinemannia festivella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Heinemannia laspeyrella (Hubner, 1796)
Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orophia denisella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orophia mendosella (Zeller, 1868)
Orophia sordidella (Hubner, 1796)
Perittia farinella (Thunberg, 1794)
Perittia herrichiella (Herrich-Schaffer, 1855)
Semioscopis avellanella (Hubner, 1793)
Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
Stephensia abbreviatella (Stainton, 1851)
Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Epermeniidae
Epermenia aequidentellus (E. Hofmann, 1867)
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
Epermenia illigerella (Hubner, 1813)
Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
Epermenia petrusellus (Heylaerts, 1883)
Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
Epermenia devotella (Heyden, 1863)
Epermenia iniquellus (Wocke, 1867)
Epermenia profugella (Stainton, 1856)
Epermenia pontificella (Hubner, 1796)
Epermenia scurella (Stainton, 1851)
Ochromolopis ictella (Hubner, 1813)
Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
Phaulernis rebeliella Gaedike, 1966
Phaulernis statariella (Heyden, 1863)

Erebidae
Amata kruegeri (Ragusa, 1904)
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
Arctia flavia (Fuessly, 1779)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
Autophila dilucida (Hubner, 1808)
Autophila hirsuta (Staudinger, 1870)
Autophila ligaminosa (Eversmann, 1851)
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Calliteara abietis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Calymma communimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Catephia alchymista (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala coniuncta (Esper, 1787)
Catocala conversa (Esper, 1783)
Catocala dilecta (Hubner, 1808)
Catocala diversa (Geyer, 1828)
Catocala electa (Vieweg, 1790)
Catocala elocata (Esper, 1787)
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala hymenaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala nymphaea (Esper, 1787)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala puerpera (Giorna, 1791)
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Chelis maculosa (Gerning, 1780)
Clytie syriaca (Bugnion, 1837)
Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora luctuosa (Hubner, 1831)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Diaphora sordida (Hubner, 1803)
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Eilema caniola (Hubner, 1808)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema depressa (Esper, 1787)
Eilema griseola (Hubner, 1803)
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Eublemma amoena (Hubner, 1803)
Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
Eublemma ostrina (Hubner, 1808)
Eublemma parva (Hubner, 1808)
Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)
Eublemma purpurina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eublemma rosea (Hubner, 1790)
Euclidia mi (Clerck, 1759)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Euclidia triquetra (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Euproctis similis (Fuessly, 1775)
Grammia quenseli (Paykull, 1791)
Grammodes bifasciata (Petagna, 1787)
Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
Herminia tenuialis (Rebel, 1899)
Holoarctia cervini (Fallou, 1864)
Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
Hypena obesalis Treitschke, 1829
Hypena obsitalis (Hubner, 1813)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Hyphoraia testudinaria (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Idia calvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Laelia coenosa (Hubner, 1808)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lygephila ludicra (Hubner, 1790)
Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Lygephila viciae (Hubner, 1822)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Macrochilo cribrumalis (Hubner, 1793)
Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
Ocneria rubea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Odice arcuinna (Hubner, 1790)
Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)
Orectis proboscidata (Herrich-Schaffer, 1851)
Orgyia antiquoides (Hubner, 1822)
Orgyia recens (Hubner, 1819)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Paidia rica (Freyer, 1858)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
Parocneria detrita (Esper, 1785)
Pechipogo plumigeralis Hubner, 1825
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Pelosia obtusa (Herrich-Schaffer, 1852) — лишайниця жовта
Penthophera morio (Linnaeus, 1767)
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
Schrankia taenialis (Hubner, 1809)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Setema cereola (Hubner, 1803)
Setina aurita (Esper, 1787)
Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
Setina roscida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Thumatha senex (Hubner, 1808)
Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)

Eriocraniidae
Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
Eriocrania alpinella Burmann, 1958
Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
Eriocrania sangii (Wood, 1891)
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Gelechiidae
Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
Acompsia maculosella (Stainton, 1851)
Acompsia minorella Rebel, 1899
Acompsia tripunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acompsia schmidtiellus (Heyden, 1848)
Agonochaetia intermedia Sattler, 1968
Altenia scriptella (Hubner, 1796)
Anacampsis blattariella (Hubner, 1796)
Anacampsis hirsutella (Constant, 1885)
Anacampsis obscurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anacampsis populella (Clerck, 1759)
Anacampsis scintillella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
Anarsia lineatella Zeller, 1839
Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
Anasphaltis renigerellus (Zeller, 1839)
Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
Aproaerema anthyllidella (Hubner, 1813)
Argolamprotes micella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
Aristotelia decurtella (Hubner, 1813)
Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
Aristotelia heliacella (Herrich-Schaffer, 1854)
Aristotelia leonhardi Krone, 1907
Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843)
Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
Aroga velocella (Duponchel, 1838)
Athrips amoenella (Frey, 1882)
Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
Athrips nigricostella (Duponchel, 1842)
Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
Athrips rancidella (Herrich-Schaffer, 1854)
Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871
Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
Brachmia procursella Rebel, 1903
Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839)
Bryotropha boreella (Douglas, 1851)
Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
Bryotropha similis (Stainton, 1854)
Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983)
Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839)
Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
Carpatolechia minor (Kasy, 1978)
Carpatolechia notatella (Hubner, 1813)
Carpatolechia proximella (Hubner, 1796)
Caryocolum albifaciella (Heinemann, 1870)
Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
Caryocolum amaurella (M. Hering, 1924)
Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
Caryocolum cassella (Walker, 1864)
Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
Caryocolum interalbicella (Herrich-Schaffer, 1854)
Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
Caryocolum klosi (Rebel, 1917)
Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schaffer, 1854)
Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
Caryocolum leucothoracellum (Klimesch, 1953)
Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
Caryocolum moehringiae (Klimesch, 1954)
Caryocolum mucronatella (Chretien, 1900)
Caryocolum oculatella (Thomann, 1930)
Caryocolum peregrinella (Herrich-Schaffer, 1854)
Caryocolum petrophila (Preissecker, 1914)
Caryocolum petryi (O. Hofmann, 1899)
Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
Caryocolum pullatella (Tengstrom, 1848)
Caryocolum repentis Huemer & Luquet, 1992
Caryocolum saginella (Zeller, 1868)
Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
Caryocolum trauniella (Zeller, 1868)
Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
Caryocolum viscariella (Stainton, 1855)
Caulastrocecis furfurella (Staudinger, 1871)
Chionodes continuella (Zeller, 1839)
Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
Chionodes electella (Zeller, 1839)
Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
Chionodes hayreddini Kocak, 1986
Chionodes holosericella (Herrich-Schaffer, 1854)
Chionodes luctuella (Hubner, 1793)
Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794)
Chionodes nebulosella (Heinemann, 1870)
Chionodes perpetuella (Herrich-Schaffer, 1854)
Chionodes praeclarella (Herrich-Schaffer, 1854)
Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
Chrysoesthia verrucosa Tokar, 1999
Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903)
Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
Crossobela trinotella (Herrich-Schaffer, 1856)
Dactylotula altithermella (Walsingham, 1903)
Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
Dichomeris barbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichomeris derasella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
Ephysteris inustella (Zeller, 1847)
Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eulamprotes libertinella (Zeller, 1872)
Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870)
Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
Exoteleia succinctella (Zeller, 1872)
Filatima incomptella (Herrich-Schaffer, 1854)
Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
Filatima tephritidella (Duponchel, 1844)
Gelechia asinella (Hubner, 1796)
Gelechia basipunctella Herrich-Schaffer, 1854
Gelechia cuneatella Douglas, 1852
Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)
Gelechia muscosella Zeller, 1839
Gelechia nigra (Haworth, 1828)
Gelechia rhombella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871
Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
Gelechia scotinella Herrich-Schaffer, 1854
Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
Gelechia sestertiella Herrich-Schaffer, 1854
Gelechia sororculella (Hubner, 1817)
Gelechia turpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gnorimoschema epithymella (Staudinger, 1859)
Gnorimoschema hoefneri (Rebel, 1909)
Gnorimoschema nilsi Huemer, 1996
Gnorimoschema steueri Povolny, 1975
Gnorimoschema streliciella (Herrich-Schaffer, 1854)
Gnorimoschema valesiella (Staudinger, 1877)
Helcystogramma arulensis (Rebel, 1929)
Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
Helcystogramma lutatella (Herrich-Schaffer, 1854)
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
Helcystogramma triannulella (Herrich-Schaffer, 1854)
Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Iwaruna biguttella (Duponchel, 1843)
Iwaruna klimeschi Wolff, 1958
Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
Megacraspedus balneariellus (Chretien, 1907)
Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843)
Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839)
Megacraspedus imparellus (Fischer von Roslerstamm, 1843)
Megacraspedus lanceolellus (Zeller, 1850)
Megacraspedus separatellus (Fischer von Roslerstamm, 1843)
Mesophleps silacella (Hubner, 1796)
Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
Metzneria aprilella (Herrich-Schaffer, 1854)
Metzneria artificella (Herrich-Schaffer, 1861)
Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
Mirificarma eburnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mirificarma interrupta (Curtis, 1827)
Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
Mirificarma maculatella (Hubner, 1796)
Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
Monochroa conspersella (Herrich-Schaffer, 1854)
Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
Monochroa divisella (Douglas, 1850)
Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
Monochroa inflexella Svensson, 1992
Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
Monochroa nomadella (Zeller, 1868)
Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
Monochroa parvulata (Gozmany, 1957)
Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
Monochroa sepicolella (Herrich-Schaffer, 1854)
Monochroa servella (Zeller, 1839)
Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846)
Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
Monochroa tenebrella (Hubner, 1817)
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
Neofaculta infernella (Herrich-Schaffer, 1854)
Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
Neofriseria singula (Staudinger, 1876)
Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
Paranarsia joannisiella Ragonot, 1895
Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847)
Pexicopia malvella (Hubner, 1805)
Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
Pogochaetia solitaria Staudinger, 1879
Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
Prolita solutella (Zeller, 1839)
Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758)
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schaffer, 1854)
Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)
Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847)
Pyncostola bohemiella (Nickerl, 1864)
Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sattleria melaleucella (Constant, 1865)
Sattleria styriaca Pitkin & Sattler, 1991
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
Scrobipalpa arenbergeri Povolny, 1973
Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Scrobipalpa brahmiella (Heyden, 1862)
Scrobipalpa chrysanthemella (E. Hofmann, 1867)
Scrobipalpa erichi Povolny, 1964
Scrobipalpa feralella (Zeller, 1872)
Scrobipalpa halonella (Herrich-Schaffer, 1854)
Scrobipalpa hungariae (Staudinger, 1871)
Scrobipalpa hyoscyamella (Stainton, 1869)
Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
Scrobipalpa rebeli (Preissecker, 1914)
Scrobipalpa salicorniae (E. Hering, 1889)
Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
Scrobipalpa stangei (E. Hering, 1889)
Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenzeller, 1867)
Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870)
Scrobipalpula psilella (Herrich-Schaffer, 1854)
Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
Sophronia ascalis Gozmany, 1951
Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
Sophronia consanguinella Herrich-Schaffer, 1854
Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sophronia illustrella (Hubner, 1796)
Sophronia semicostella (Hubner, 1813)
Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996
Stomopteryx flavipalpella Jackh, 1959
Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870)
Syncopacma albipalpella (Herrich-Schaffer, 1854)
Syncopacma azosterella (Herrich-Schaffer, 1854)
Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
Syncopacma cincticulella (Bruand, 1851)
Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
Syncopacma incognitana Gozmany, 1957
Syncopacma larseniella Gozmany, 1957
Syncopacma linella (Chretien, 1904)
Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936)
Syncopacma patruella (Mann, 1857)
Syncopacma polychromella (Rebel, 1902)
Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
Syncopacma suecicella (Wolff, 1958)
Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
Syncopacma vinella (Bankes, 1898)
Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schaffer, 1854)
Teleiodes luculella (Hubner, 1813)
Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)
Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
Teleiopsis albifemorella (E. Hofmann, 1867)
Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840)
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
Tila capsophilella (Chretien, 1900)
Tuta absoluta (Meyrick, 1917)
Xystophora carchariella (Zeller, 1839)
Xystophora pulveratella (Herrich-Schaffer, 1854)

Geometridae 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hubner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hubner, 1799)
 Agriopis bajaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Alsophila aceraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hubner, 1826)
 Aplocera simpliciata (Treitschke, 1835)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Artiora evonymaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schaffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758)
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hubner, 1803)
 Boudinotiana puella (Esper, 1787)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera leptographa Wehrli, 1936
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea honoraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Camptogramma scripturata (Hubner, 1799)
 Carsia sororiata (Hubner, 1813)
 Cataclysme riguata (Hubner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hubner, 1790)
 Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa pullata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa variegata (Duponchel, 1830)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
 Charissa intermedia (Wehrli, 1917)
 Charissa glaucinaria (Hubner, 1799)
 Chesias legatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa cloraria (Hubner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Chondrosoma fiduciaria Anker, 1854 — хондрозома угорська
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Coenocalpe lapidata (Hubner, 1809)
 Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840)
 Coenotephria salicata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coenotephria tophaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia aptata (Hubner, 1813)
 Colostygia aqueata (Hubner, 1813)
 Colostygia austriacaria (Herrich-Schaffer, 1852)
 Colostygia kollariaria (Herrich-Schaffer, 1848)
 Colostygia laetaria (de La Harpe, 1853)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia puengeleri (Stertz, 1902)
 Colostygia tempestaria (Herrich-Schaffer, 1852)
 Colostygia turbata (Hubner, 1799)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
 Crocota niveata (Scopoli, 1763)
 Crocota tinctaria (Hubner, 1799)
 Cyclophora linearia (Hubner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
 Cyclophora albiocellaria (Hubner, 1789)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora puppillaria (Hubner, 1799)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schaffer, 1855)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Dyscia conspersaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dyscia raunaria (Freyer, 1852)
 Dyscia fagaria (Thunberg, 1784)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schaffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eilicrinia cordiaria (Hubner, 1790)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Elophos caelibaria (Heydenreich, 1851)
 Elophos operaria (Hubner, 1813)
 Elophos zelleraria (Freyer, 1836)
 Elophos zirbitzensis (Pieszcek, 1902)
 Elophos dilucidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Elophos serotinaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos quercaria (Hubner, 1813)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Entephria cyanata (Hubner, 1809)
 Entephria flavata (Osthelder, 1929)
 Entephria flavicinctata (Hubner, 1813)
 Entephria infidaria (de La Harpe, 1853)
 Entephria nobiliaria (Herrich-Schaffer, 1852)
 Epilobophora sabinata (Geyer, 1831)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hubner, 1790)
 Epirrhoe molluginata (Hubner, 1813)
 Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
 Epirrhoe rivata (Hubner, 1813)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Eumannia lepraria (Rebel, 1909)
 Euphyia adumbraria (Herrich-Schaffer, 1852)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia frustata (Treitschke, 1828)
 Euphyia mesembrina (Rebel, 1927)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia addictata Dietze, 1908
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia carpophagata Staudinger, 1871
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
 Eupithecia cretaceata (Packard, 1874)
 Eupithecia denotata (Hubner, 1813)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schaffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia druentiata Dietze, 1902
 Eupithecia egenaria Herrich-Schaffer, 1848
 Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
 Eupithecia exiguata (Hubner, 1813)
 Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schaffer, 1852
 Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia gemellata Herrich-Schaffer, 1861
 Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia gueneata Milliere, 1862
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
 Eupithecia impurata (Hubner, 1813)
 Eupithecia indigata (Hubner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hubner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hubner, 1817)
 Eupithecia irriguata (Hubner, 1813)
 Eupithecia lanceata (Hubner, 1825)
 Eupithecia laquaearia Herrich-Schaffer, 1848
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia nanata (Hubner, 1813)
 Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909
 Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia pernotata Guenee, 1858
 Eupithecia pimpinellata (Hubner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hubner, 1799)
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia satyrata (Hubner, 1813)
 Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
 Eupithecia selinata Herrich-Schaffer, 1861
 Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
 Eupithecia silenata Assmann, 1848
 Eupithecia silenicolata Mabille, 1867
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hubner, 1813)
 Eupithecia thalictrata (Pungeler, 1902)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schaffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schaffer, 1848
 Eupithecia undata (Freyer, 1840)
 Eupithecia valerianata (Hubner, 1813)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia veratraria Herrich-Schaffer, 1848
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Glacies alpinata (Scopoli, 1763)
 Glacies alticolaria (Mann, 1853)
 Glacies burmanni (Tarmann, 1984)
 Glacies canaliculata (Hochenwarth, 1785)
 Glacies coracina (Esper, 1805)
 Glacies noricana (Wagner, 1898)
 Glacies spitzi (Rebel, 1906)
 Gnophos furvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnophos dumetata Treitschke, 1827
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Heliomata glarearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hubner, 1789)
 Horisme aemulata (Hubner, 1813)
 Horisme aquata (Hubner, 1813)
 Horisme calligraphata (Herrich-Schaffer, 1838)
 Horisme corticata (Treitschke, 1835)
 Horisme radicaria (de La Harpe, 1855)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis danieli (Wehrli, 1932)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aureolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea contiguaria (Hubner, 1799)
 Idaea degeneraria (Hubner, 1799)
 Idaea deversaria (Herrich-Schaffer, 1847)
 Idaea dilutaria (Hubner, 1799)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea filicata (Hubner, 1799)
 Idaea flaveolaria (Hubner, 1809)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea laevigata (Scopoli, 1763)
 Idaea moniliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea nitidata (Herrich-Schaffer, 1861)
 Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea rubraria (Staudinger, 1901)
 Idaea rufaria (Hubner, 1799)
 Idaea rusticata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea sericeata (Hubner, 1813)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
 Idaea sylvestraria (Hubner, 1799)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Idaea typicata (Guenee, 1858)
 Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Isturgia limbaria (Fabricius, 1775)
 Isturgia murinaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Isturgia roraria (Fabricius, 1776)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lignyoptera fumidaria (Hubner, 1825)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycia alpina (Sulzer, 1776)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia isabellae (Harrison, 1914)
 Lycia pomonaria (Hubner, 1790)
 Lycia zonaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria plumularia (Freyer, 1831)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria fusca (Thunberg, 1792)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hubner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Melanthia alaudaria (Freyer, 1846)
 Melanthia procellata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Mesotype verberata (Scopoli, 1763)
 Minoa murinata (Scopoli, 1763)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Narraga tessularia (Metzner, 1845)
 Nebula achromaria (de La Harpe, 1853)
 Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
 Nothocasis sertata (Hubner, 1817)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Pachycnemia hippocastanaria (Hubner, 1799)
 Paradarisa consonaria (Hubner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hubner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hubner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hubner, 1787)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma incultaria (Herrich-Schaffer, 1848)
 Perizoma lugdunaria (Herrich-Schaffer, 1855)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Perizoma obsoletata (Herrich-Schaffer, 1838)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Psodos quadrifaria (Sulzer, 1776)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Schistostege decussata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sciadia tenebraria (Esper, 1806)
 Scopula confinaria (Herrich-Schaffer, 1847)
 Scopula emutaria (Hubner, 1809)
 Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula subpunctaria (Herrich-Schaffer, 1847)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hubner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula umbelaria (Hubner, 1813)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx ignorata Huemer & Hausmann, 1998
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx octodurensis (Favre, 1903)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hubner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
 Selidosema plumaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stegania cararia (Hubner, 1790)
 Stegania dilectaria (Hubner, 1790)
 Stegania trimaculata (de Villers, 1789)
 Synopsia sociaria (Hubner, 1799)
 Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera britannica (Turner, 1925)
 Thera cembrae (Kitt, 1912)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hubner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thera vetustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Therapis flavicaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Theria primaria (Haworth, 1809)
 Theria rupicapraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe incursata (Hubner, 1813)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Glyphipterigidae
Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
Acrolepiopsis betulella (Curtis, 1838)
Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)
Digitivalva perlepidella (Stainton, 1849)
Digitivalva reticulella (Hubner, 1796)
Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
Digitivalva granitella (Treitschke, 1833)
Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)
Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
Glyphipterix gianelliella Ragonot, 1885
Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Gracillariidae
Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
Aristaea pavoniella (Zeller, 1847)
Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843)
Aspilapteryx spectabilis Huemer, 1994
Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
Callisto insperatella (Nickerl, 1864)
Callisto pfaffenzelleri (Frey, 1856)
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
Caloptilia azaleella (Brants, 1913)
Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
Caloptilia cuculipennella (Hubner, 1796)
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
Caloptilia falconipennella (Hubner, 1813)
Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
Caloptilia hauderi (Rebel, 1906)
Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Caloptilia honoratella (Rebel, 1914)
Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
Caloptilia rhodinella (Herrich-Schaffer, 1855)
Caloptilia robustella Jackh, 1972
Caloptilia roscipennella (Hubner, 1796)
Caloptilia rufipennella (Hubner, 1796)
Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
Calybites phasianipennella (Hubner, 1813)
Calybites quadrisignella (Zeller, 1839)
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
Dialectica imperialella (Zeller, 1847)
Dialectica soffneri (Gregor & Povolny, 1965)
Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
Gracillaria loriolella Frey, 1881
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
Ornixola caudulatella (Zeller, 1839)
Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
Parectopa robiniella Clemens, 1863
Parornix alpicola (Wocke, 1877)
Parornix anglicella (Stainton, 1850)
Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
Parornix betulae (Stainton, 1854)
Parornix carpinella (Frey, 1863)
Parornix devoniella (Stainton, 1850)
Parornix fagivora (Frey, 1861)
Parornix finitimella (Zeller, 1850)
Parornix ornatella Triberti, 1981
Parornix petiolella (Frey, 1863)
Parornix scoticella (Stainton, 1850)
Parornix szocsi Gozmany, 1952
Parornix tenella (Rebel, 1919)
Parornix torquillella (Zeller, 1850)
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
Phyllocnistis xenia M. Hering, 1936
Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter acaciella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter aemula Triberti, Deschka & Huemer, 1997
Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter alpina (Frey, 1856)
Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1885)
Phyllonorycter apparella (Herrich-Schaffer, 1855)
Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schaffer, 1855)
Phyllonorycter cerasinella (Reutti, 1852)
Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
Phyllonorycter corylifoliella (Hubner, 1796)
Phyllonorycter cydoniella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter deschkai Triberti, 2007
Phyllonorycter distentella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schaffer, 1855)
Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter helianthemella (Herrich-Schaffer, 1861)
Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850)
Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
Phyllonorycter mannii (Zeller, 1846)
Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930)
Phyllonorycter mespilella (Hubner, 1805)
Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
Phyllonorycter parisiella (Wocke, 1848)
Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
Phyllonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933)
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter scabiosella (Douglas, 1853)
Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843)
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853)
Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
Phyllonorycter ulmifoliella (Hubner, 1817)
Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)
Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)

Heliodinidae
Heliodines roesella (Linnaeus, 1758)

Heliozelidae
Antispila metallella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Antispila treitschkiella (Fischer von Roslerstamm, 1843)
Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Hepialidae
Gazoryctra ganna (Hubner, 1808)
Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
Pharmacis carna (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Incurvariidae
Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schaffer, 1854)
Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Incurvaria oehlmanniella (Hubner, 1796)
Incurvaria pectinea Haworth, 1828
Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Incurvaria triglavensis Hauder, 1912
Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839)
Paraclemensia cyanella (Zeller, 1850)
Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Lasiocampidae
Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Eriogaster arbusculae Freyer, 1849
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Malacosoma alpicola Staudinger, 1870
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
Phyllodesma tremulifolia (Hubner, 1810)
Poecilocampa alpina (Frey & Wullschlegel, 1874)
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Lecithoceridae
Homaloxestis briantiella (Turati, 1879)
Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836)

Limacodidae
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Lyonetiidae
Leucoptera aceris (Fuchs, 1903)
Leucoptera genistae (M. Hering, 1933)
Leucoptera heringiella Toll, 1938
Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
Leucoptera lotella (Stainton, 1859)
Leucoptera lustratella (Herrich-Schaffer, 1855)
Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
Leucoptera onobrychidella Klimesch, 1937
Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
Leucoptera spartifoliella (Hubner, 1813)
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
Lyonetia ledi Wocke, 1859
Lyonetia prunifoliella (Hubner, 1796)
Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839
Phyllobrostis hartmanni Staudinger, 1867

Lypusidae
Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
Lypusa maurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lypusa tokari Elsner, Liska & Petru, 2008
Pseudatemelia colurnella (Mann, 1867)
Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pseudatemelia latipennella (Jackh, 1959)
Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
Pseudatemelia synchrozella (Jackh, 1959)
Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Micropterigidae
Micropterix aglaella (Duponchel, 1838)
Micropterix allionella (Fabricius, 1794)
Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
Micropterix aureoviridella (Hofner, 1898)
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
Micropterix mansuetella Zeller, 1844
Micropterix myrtetella Zeller, 1850
Micropterix osthelderi Heath, 1975
Micropterix paykullella (Fabricius, 1794)
Micropterix rablensis Zeller, 1868
Micropterix rothenbachii Frey, 1856
Micropterix schaefferi Heath, 1975
Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Millieridae
Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)

Momphidae
Mompha langiella (Hubner, 1796)
Mompha idaei (Zeller, 1839)
Mompha miscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mompha bradleyi Riedl, 1965
Mompha confusella Koster & Sinev, 1996
Mompha conturbatella (Hubner, 1819)
Mompha divisella Herrich-Schaffer, 1854
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mompha lacteella (Stephens, 1834)
Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
Mompha propinquella (Stainton, 1851)
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
Mompha locupletella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae
Acalyptris loranthella (Klimesch, 1937)
Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853)
Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schaffer, 1855)
Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
Ectoedemia caradjai (Groschke, 1944)
Ectoedemia cerris (Zimmermann, 1944)
Ectoedemia contorta van Nieukerken, 1985
Ectoedemia gilvipennella (Klimesch, 1946)
Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
Ectoedemia heringi (Toll, 1934)
Ectoedemia hexapetalae (Szocs, 1957)
Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)
Ectoedemia liechtensteini (Zimmermann, 1944)
Ectoedemia mahalebella (Klimesch, 1936)
Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
Ectoedemia preisseckeri (Klimesch, 1941)
Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
Ectoedemia rufifrontella (Caradja, 1920)
Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
Ectoedemia decentella (Herrich-Schaffer, 1855)
Ectoedemia louisella (Sircom, 1849)
Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
Ectoedemia viridissimella (Caradja, 1920)
Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
Ectoedemia amani Svensson, 1966
Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
Ectoedemia liebwerdella Zimmermann, 1940
Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
Parafomoria helianthemella (Herrich-Schaffer, 1860)
Simplimorpha promissa (Staudinger, 1871)
Stigmella aceris (Frey, 1857)
Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
Stigmella continuella (Stainton, 1856)
Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
Stigmella desperatella (Frey, 1856)
Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971)
Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)
Stigmella eberhardi (Johansson, 1971)
Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
Stigmella freyella (Heyden, 1858)
Stigmella geimontani (Klimesch, 1940)
Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
Stigmella hahniella (Worz, 1937)
Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
Stigmella hybnerella (Hubner, 1796)
Stigmella incognitella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella johanssonella A. & Z. Lastuvka, 1997
Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
Stigmella luteella (Stainton, 1857)
Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
Stigmella malella (Stainton, 1854)
Stigmella mespilicola (Frey, 1856)
Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
Stigmella minusculella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
Stigmella naturnella (Klimesch, 1936)
Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)
Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
Stigmella pallidiciliella Klimesch, 1946
Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
Stigmella poterii (Stainton, 1857)
Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
Stigmella pyri (Glitz, 1865)
Stigmella regiella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella rhamnella (Herrich-Schaffer, 1860)
Stigmella roborella (Johansson, 1971)
Stigmella rolandi van Nieukerken, 1990
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984
Stigmella salicis (Stainton, 1854)
Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
Stigmella sanguisorbae (Wocke, 1865)
Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
Stigmella speciosa (Frey, 1858)
Stigmella splendidissimella (Herrich-Schaffer, 1855)
Stigmella stelviana (Weber, 1938)
Stigmella thuringiaca (Petry, 1904)
Stigmella tiliae (Frey, 1856)
Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
Stigmella tormentillella (Herrich-Schaffer, 1860)
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
Stigmella ulmiphaga (Preissecker, 1942)
Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
Stigmella vimineticola (Frey, 1856)
Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
Stigmella zangherii (Klimesch, 1951)
Trifurcula bleonella (Chretien, 1904)
Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
Trifurcula liskai A. & Z. Lastuvka, 2000
Trifurcula melanoptera van Nieukerken & Puplesis, 1991
Trifurcula thymi (Szocs, 1965)
Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
Trifurcula eurema (Tutt, 1899)
Trifurcula ortneri (Klimesch, 1951)
Trifurcula austriaca van Nieukerken, 1990
Trifurcula beirnei Puplesis, 1984
Trifurcula chamaecytisi Z. & A. Lastuvka, 1994
Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
Trifurcula josefklimeschi van Nieukerken, 1990
Trifurcula moravica Z. & A. Lastuvka, 1994
Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)
Trifurcula serotinella Herrich-Schaffer, 1855
Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Noctuidae
Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
Acosmetia caliginosa (Hubner, 1813)
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
Acronicta cuspis (Hubner, 1813)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
Actebia multifida (Lederer, 1870)
Actebia fugax (Treitschke, 1825)
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
Actinotia radiosa (Esper, 1804)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Aegle kaekeritziana (Hubner, 1799)
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Agrochola humilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrochola lota (Clerck, 1759)
Agrochola macilenta (Hubner, 1809)
Agrochola laevis (Hubner, 1803)
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis fatidica (Hubner, 1824)
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis puta (Hubner, 1803)
Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agrotis simplonia (Geyer, 1832)
Agrotis trux (Hubner, 1824)
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
Amphipyra berbera Rungs, 1949
Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781)
Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
Anarta dianthi (Tauscher, 1809)
Anarta melanopa (Thunberg, 1791)
Anarta odontites (Boisduval, 1829)
Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
Antitype chi (Linnaeus, 1758)
Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apamea aquila Donzel, 1837
Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
Apamea epomidion (Haworth, 1809)
Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apamea illyria Freyer, 1846
Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apamea maillardi (Geyer, 1834)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Apamea oblonga (Haworth, 1809)
Apamea platinea (Treitschke, 1825)
Apamea remissa (Hubner, 1809)
Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
Apamea scolopacina (Esper, 1788)
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
Apamea sublustris (Esper, 1788)
Apamea syriaca (Osthelder, 1933)
Apamea unanimis (Hubner, 1813)
Apamea zeta (Treitschke, 1825)
Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
Archanara neurica (Hubner, 1808)
Arenostola phragmitidis (Hubner, 1803)
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
Atethmia ambusta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Atethmia centrago (Haworth, 1809)
Athetis furvula (Hubner, 1808)
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
Athetis pallustris (Hubner, 1808)
Athetis hospes (Freyer, 1831)
Athetis lepigone (Moschler, 1860)
Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
Auchmis detersa (Esper, 1787)
Autographa aemula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Autographa jota (Linnaeus, 1758)
Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Bryophila ravula (Hubner, 1813)
Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
Calliergis ramosa (Esper, 1786)
Callopistria juventina (Stoll, 1782)
Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Calophasia opalina (Esper, 1793)
Calophasia platyptera (Esper, 1788)
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Caradrina gilva (Donzel, 1837)
Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
Caradrina selini Boisduval, 1840
Caradrina aspersa Rambur, 1834
Caradrina kadenii Freyer, 1836
Caradrina montana Bremer, 1861
Caradrina terrea Freyer, 1840
Celaena haworthii (Curtis, 1829)
Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
Chersotis alpestris (Boisduval, 1837)
Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chersotis fimbriola (Esper, 1803)
Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
Chersotis multangula (Hubner, 1803)
Chersotis ocellina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chersotis rectangula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
Coenobia rufa (Haworth, 1809)
Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Conisania leineri (Freyer, 1836)
Conisania poelli Stertz, 1915
Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Conistra ligula (Esper, 1791)
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
Conistra veronicae (Hubner, 1813)
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cryphia fraudatricula (Hubner, 1803)
Cryphia receptricula (Hubner, 1803)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)
Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
Cucullia campanulae Freyer, 1831
Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia dracunculi (Hubner, 1813)
Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
Cucullia gnaphalii (Hubner, 1813)
Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853
Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
Cucullia blattariae (Esper, 1790)
Cucullia gozmanyi (G. Ronkay & L. Ronkay, 1994)
Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
Cucullia lychnitis Rambur, 1833
Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
Deltote uncula (Clerck, 1759)
Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Diachrysia chryson (Esper, 1789)
Diachrysia nadeja (Oberthur, 1880)
Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
Diachrysia zosimi (Hubner, 1822)
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Diarsia dahlii (Hubner, 1813)
Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichagyris musiva (Hubner, 1803)
Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichagyris nigrescens (Hofner, 1888)
Dichagyris renigera (Hubner, 1808)
Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dichonia aeruginea (Hubner, 1808)
Dichonia convergens (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Dryobotodes carbonis Wagner, 1931
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Elaphria venustula (Hubner, 1790)
Enargia abluta (Hubner, 1808)
Enargia paleacea (Esper, 1788)
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
Epipsilia latens (Hubner, 1809)
Episema glaucina (Esper, 1789)
Episema tersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eucarta amethystina (Hubner, 1803)
Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
Euchalcia consona (Fabricius, 1787)
Euchalcia modestoides Poole, 1989
Euchalcia variabilis (Piller, 1783)
Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
Euxoa aquilina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa birivia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa cos (Hubner, 1824)
Euxoa culminicola (Staudinger, 1870)
Euxoa decora (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
Euxoa eruta (Hubner, 1817)
Euxoa hastifera (Donzel, 1847)
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euxoa recussa (Hubner, 1817)
Euxoa segnilis (Duponchel, 1837)
Euxoa temera (Hubner, 1808)
Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
Euxoa vitta (Esper, 1789)
Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
Globia algae (Esper, 1789)
Globia sparganii (Esper, 1790)
Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hadena christophi (Moschler, 1862)
Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Hadena caesia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
Hadena filograna (Esper, 1788)
Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
Hadena tephroleuca (Boisduval, 1833)
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Helicoverpa armigera (Hubner, 1808)
Heliothis adaucta Butler, 1878
Heliothis maritima Graslin, 1855
Heliothis nubigera Herrich-Schaffer, 1851
Heliothis ononis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Helotropha leucostigma (Hubner, 1808)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
Hydraecia ultima Holst, 1965
Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)
Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Jodia croceago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
Lacanobia aliena (Hubner, 1809)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia splendens (Hubner, 1808)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Lamprosticta culta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
Lasionycta proxima (Hubner, 1809)
Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
Leucania comma (Linnaeus, 1761)
Leucania obsoleta (Hubner, 1803)
Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
Litoligia literosa (Haworth, 1809)
Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lycophotia molothina (Esper, 1789)
Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser, 1985
Mesapamea secalella Remm, 1983
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mesogona oxalina (Hubner, 1803)
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mesotrosta signalis (Treitschke, 1829)
Mniotype adusta (Esper, 1790)
Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mniotype solieri (Boisduval, 1829)
Moma alpium (Osbeck, 1778)
Mormo maura (Linnaeus, 1758)
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mythimna impura (Hubner, 1808)
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
Mythimna vitellina (Hubner, 1808)
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
Mythimna andereggii (Boisduval, 1840)
Naenia typica (Linnaeus, 1758)
Noctua comes Hubner, 1813
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta Hubner, 1803
Noctua interposita (Hubner, 1790)
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Oligia dubia (Heydemann, 1942)
Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
Omia cymbalariae (Hubner, 1809)
Omphalophana antirrhinii (Hubner, 1803)
Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orbona fragariae Vieweg, 1790
Oria musculosa (Hubner, 1808)
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orthosia opima (Hubner, 1809)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
Panchrysia aurea (Hubner, 1803)
Panchrysia v-argenteum (Esper, 1798)
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Panthea coenobita (Esper, 1785)
Papestra biren (Goeze, 1781)
Paradiarsia punicea (Hubner, 1803)
Parastichtis suspecta (Hubner, 1817)
Peridroma saucia (Hubner, 1808)
Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermuller, 1775)
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Phlogophora scita (Hubner, 1790)
Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
Photedes extrema (Hubner, 1809)
Photedes fluxa (Hubner, 1809)
Photedes minima (Haworth, 1809)
Photedes morrisii (Dale, 1837)
Phragmatiphila nexa (Hubner, 1808)
Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Plusia putnami (Grote, 1873)
Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
Polia hepatica (Clerck, 1759)
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816
Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
Polymixis rufocincta (Geyer, 1828)
Polymixis xanthomista (Hubner, 1819)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pseudluperina pozzii (Curo, 1883)
Pyrrhia purpura (Hubner, 1817)
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
Rhizedra lutosa (Hubner, 1803)
Rhyacia helvetina (Boisduval, 1833)
Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
Rileyiana fovea (Treitschke, 1825)
Schinia cardui (Hubner, 1790)
Schinia cognata (Freyer, 1833)
Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
Senta flammea (Curtis, 1828)
Sesamia nonagrioides Lefebvre, 1827
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
Sideridis kitti (Schawerda, 1914)
Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
Sideridis turbida (Esper, 1790)
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spaelotis senna (Freyer, 1829)
Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890)
Spodoptera exigua (Hubner, 1808)
Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
Standfussiana wiskotti (Standfuss, 1888)
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sympistis funebris (Hubner, 1809)
Sympistis nigrita (Boisduval, 1840)
Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785)
Syngrapha devergens (Hubner, 1813)
Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785)
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Trichoplusia ni (Hubner, 1803)
Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
Trigonophora flammea (Esper, 1785)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Valeria jaspidea (Villers, 1789)
Valeria oleagina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
Xanthia togata (Esper, 1788)
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
Xestia lorezi (Staudinger, 1891)
Xestia rhaetica (Staudinger, 1871)
Xestia sincera (Herrich-Schaffer, 1851)
Xestia speciosa (Hubner, 1813)
Xestia viridescens (Turati, 1919)
Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xestia castanea (Esper, 1798)
Xestia collina (Boisduval, 1840)
Xestia ochreago (Hubner, 1809)
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
Xestia stigmatica (Hubner, 1813)
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xylena solidaginis (Hubner, 1803)
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Xylena vetusta (Hubner, 1813)
Xylocampa areola (Esper, 1789)

Nolidae
Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Earias vernana (Fabricius, 1787)
Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nola aerugula (Hubner, 1793)
Nola chlamitulalis (Hubner, 1813)
Nola cicatricalis (Treitschke, 1835)
Nola confusalis (Herrich-Schaffer, 1847)
Nola cristatula (Hubner, 1793)
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
Nola subchlamydula Staudinger, 1871
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
Nycteola degenerana (Hubner, 1799)
Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
Nycteola siculana (Fuchs, 1899)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Notodontidae
Cerura erminea (Esper, 1783)
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
Dicranura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drymonia obliterata (Esper, 1785)
Drymonia querna (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
Furcula bifida (Brahm, 1787)
Furcula furcula (Clerck, 1759)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
Notodonta torva (Hubner, 1803)
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Odontosia carmelita (Esper, 1799)
Peridea anceps (Goeze, 1781)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spatalia argentina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae
Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)
Alabonia staintoniella (Zeller, 1850)
Aplota nigricans (Zeller, 1852)
Aplota palpella (Haworth, 1828)
Batia internella Jackh, 1972
Batia lambdella (Donovan, 1793)
Batia lunaris (Haworth, 1828)
Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schaffer, 1856)
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
Buvatina tineiformis Leraut, 1984
Crassa tinctella (Hubner, 1796)
Crassa unitella (Hubner, 1796)
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
Denisia augustella (Hubner, 1796)
Denisia nubilosella (Herrich-Schaffer, 1854)
Denisia rhaetica (Frey, 1856)
Denisia similella (Hubner, 1796)
Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Epicallima bruandella (Ragonot, 1889)
Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
Harpella forficella (Scopoli, 1763)
Herrichia excelsella Staudinger, 1871
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
Holoscolia huebneri Kocak, 1980
Kasyniana diminutella (Rebel, 1931)
Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
Minetia adamczewskii (Toll, 1956)
Minetia criella (Treitschke, 1835)
Minetia crinitus (Fabricius, 1798)
Minetia labiosella (Hubner, 1810)
Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
Pleurota marginella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
Pleurota proteella Staudinger, 1880
Pleurota pungitiella Herrich-Schaffer, 1854
Pleurota pyropella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pleurota punctella (O. Costa, 1836)
Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)
Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842)

Opostegidae
Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
Opostega spatulella Herrich-Schaffer, 1855
Pseudopostega auritella (Hubner, 1813)
Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae
Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae
Eidophasia messingiella (Fischer von Roslerstamm, 1840)
Lunakia alyssella (Klimesch, 1941)
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Plutella geniatella Zeller, 1839
Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839)
Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Praydidae
Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
Prays oleae (Bernard, 1788)
Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Prodoxidae
Lampronia aeripennella (Rebel, 1889)
Lampronia argillella (Zeller, 1851)
Lampronia capitella (Clerck, 1759)
Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
Lampronia flavimitrella (Hubner, 1817)
Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
Lampronia luzella (Hubner, 1817)
Lampronia morosa Zeller, 1852
Lampronia provectella (Heyden, 1865)
Lampronia pubicornis (Haworth, 1828)
Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lampronia splendidella (Heinemann, 1870)
Lampronia standfussiella Zeller, 1852

Psychidae
Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 (Wehrli, 1933)
 (Bruand, 1853)
 (Mann, 1870)
 (Bruand, 1853)
 (Vallot, 1827)
 (Bruand, 1845)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sieder, 1953
 Meier, 1957
 (Rebel, 1919)
 (Poda, 1761)
 (Meier, 1957)
 (Sauter, 1954)
 (Sieder, 1953)
 (Clerck, 1759)
Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)
 (Hattenschwiler, 1977)
 (Hubner, 1813)
 Heinemann, 1870
 Goeze, 1783
 Zeller, 1852
 Heylaerts, 1900
 (Mann, 1867)
 Sieder, 1955
 Heylaerts, 1900
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Bruand, 1858)
 (Reutti, 1853)
 (Heydenreich, 1851)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hubner, 1793)
 (Staudinger, 1877)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hofner, 1888)
 (Herrich-Schaffer, 1851)
 (Goeze, 1783)
 (Ochsenheimer, 1810)
 (Boisduval, 1852)
 (Staudinger, 1870)
 Fischer v. Roslerstamm, 1837
 (Zeller, 1839)
 Sieder, 1963
 (Pallas, 1767)
 Bruand, 1851
 (Schrank, 1802)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Ochsenheimer, 1810)
 Wehrli, 1926
 Strand, 1912
 Turati, 1914
 Rebel, 1910
 (Milliere, 1864)
 Rebel, 1937
 (Bruand, 1858)
 Rebel, 1937
 Sieder, 1962
 (Rebel, 1919)
Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
Siederia meierella (Sieder, 1956)
Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)
Taleporia politella (Ochsenheimer, 1816)
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
Typhonia ciliaris (Ochsenheimer, 1810)
Whittleia schwingenschussi Rebel, 1910

Pterolonchidae
Pterolonche pulverulenta Zeller, 1847
Adaina microdactyla (Hubner, 1813)
Agdistis adactyla (Hubner, 1819)
Amblyptilia acanthadactyla (Hubner, 1813)
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
Buckleria paludum (Zeller, 1839)
Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844)
Capperia britanniodactylus (Gregson, 1867)
Capperia celeusi (Frey, 1886)
Capperia fusca (O. Hofmann, 1898)
Capperia loranus (Fuchs, 1895)
Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
Crombrugghia kollari (Stainton, 1851)
Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
Gillmeria miantodactylus (Zeller, 1841)
Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
Hellinsia carphodactyla (Hubner, 1813)
Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
Hellinsia distinctus (Herrich-Schaffer, 1855)
Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
Hellinsia tephradactyla (Hubner, 1813)
Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
Marasmarcha oxydactylus (Staudinger, 1859)
Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
Oidaematophorus constanti Ragonot, 1875
Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871)
Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835)
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
Stenoptilia coprodactylus (Stainton, 1851)
Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833)
Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990
Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
Stenoptilia pneumonanthes (Buttner, 1880)
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852)
Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)
Wheeleria spilodactylus (Curtis, 1827)

Pyralidae
Achroia grisella (Fabricius, 1794)
Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
Acrobasis consociella (Hubner, 1813)
Acrobasis dulcella (Zeller, 1848)
Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
Acrobasis obtusella (Hubner, 1796)
Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
Acrobasis sodalella Zeller, 1848
Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aglossa caprealis (Hubner, 1809)
Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
Ancylosis sareptalla (Herrich-Schaffer, 1861)
Anerastia lotella (Hubner, 1813)
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
Aphomia zelleri Joannis, 1932
Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
Asarta aethiopella (Duponchel, 1837)
Assara terebrella (Zincken, 1818)
Cadra calidella (Guenee, 1845)
Cadra cautella (Walker, 1863)
Cadra figulilella (Gregson, 1871)
Cadra furcatella (Herrich-Schaffer, 1849)
Catastia marginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cremnophila sedakovella (Eversmann, 1851)
Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
Cryptoblabes gnidiella (Milliere, 1867)
Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
Eccopisa effractella Zeller, 1848
Ectohomoeosoma kasyellum Roesler, 1965
Elegia similella (Zincken, 1818)
Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ephestia elutella (Hubner, 1796)
Ephestia kuehniella Zeller, 1879
Ephestia unicolorella Staudinger, 1881
Ephestia welseriella (Zeller, 1848)
Epischnia prodromella (Hubner, 1799)
Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
Eucarphia vinetella (Fabricius, 1787)
Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
Euzophera bigella (Zeller, 1848)
Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914)
Euzopherodes vapidella (Mann, 1857)
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
Gymnancyla canella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gymnancyla hornigii (Lederer, 1852)
Homoeosoma inustella Ragonot, 1884
Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hypochalcia decorella (Hubner, 1810)
Hypochalcia dignella (Hubner, 1796)
Hypochalcia lignella (Hubner, 1796)
Hypochalcia propinquella (Guenee, 1845)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
Lamoria anella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Laodamia faecella (Zeller, 1839)
Matilella fusca (Haworth, 1811)
Megasis rippertella (Zeller, 1839)
Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
Nephopterix angustella (Hubner, 1796)
Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
Oxybia transversella (Duponchel, 1836)
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pempeliella sororiella Zeller, 1839
Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
Phycitodes binaevella (Hubner, 1813)
Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
Plodia interpunctella (Hubner, 1813)
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
Salebriopsis albicilla (Herrich-Schaffer, 1849)
Sciota adelphella (Fischer v. Roslerstamm, 1836)
Sciota fumella (Eversmann, 1844)
Sciota hostilis (Stephens, 1834)
Sciota rhenella (Zincken, 1818)
Selagia argyrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Selagia spadicella (Hubner, 1796)
Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
Synaphe antennalis (Fabricius, 1794)
Synaphe bombycalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Synaphe moldavica (Esper, 1794)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Trachonitis cristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Vitula biviella (Zeller, 1848)
Zophodia grossulariella (Hubner, 1809)

Roeslerstammiidae
Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)
Roeslerstammia pronubella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Saturniidae
Aglia tau (Linnaeus, 1758)
Antheraea yamamai (Guerin-Meneville, 1861)
Samia cynthia (Drury, 1773)
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)
Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
Saturnia spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
Saturnia pyri (Denis & Schiffermuller, 1775)

Schreckensteiniidae
Schreckensteinia festaliella (Hubner, 1819)

Scythrididae
Parascythris muelleri (Mann, 1871)
Scythris amphonycella (Geyer, 1836)
Scythris bengtssoni Patocka & Liska, 1989
Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889)
Scythris cicadella (Zeller, 1839)
Scythris clavella (Zeller, 1855)
Scythris crassiuscula (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris cuspidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
Scythris dissimilella (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris ericetella (Heinemann, 1872)
Scythris fallacella (Schlager, 1847)
Scythris flavidella Preissecker, 1911
Scythris flavilaterella (Fuchs, 1886)
Scythris flaviventrella (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
Scythris glacialis (Frey, 1870)
Scythris hornigii (Zeller, 1855)
Scythris inspersella (Hubner, 1817)
Scythris kasyi Hannemann, 1962
Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scythris limbella (Fabricius, 1775)
Scythris noricella (Zeller, 1843)
Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
Scythris oelandicella Muller-Rutz, 1922
Scythris palustris (Zeller, 1855)
Scythris pascuella (Zeller, 1855)
Scythris paullella (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
Scythris potentillella (Zeller, 1847)
Scythris productella (Zeller, 1839)
Scythris sappadensis Bengtsson, 1992
Scythris schleichiella (Zeller, 1870)
Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)
Scythris seliniella (Zeller, 1839)
Scythris siccella (Zeller, 1839)
Scythris speyeri (Heinemann & Wocke, 1876)
Scythris subseliniella (Heinemann, 1876)
Scythris tabidella (Herrich-Schaffer, 1855)
Scythris tenuivittella (Stainton, 1867)
Scythris tributella (Zeller, 1847)
Scythris vittella (O. Costa, 1834)

Sesiidae
Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Bembecia megillaeformis (Hubner, 1813)
Bembecia scopigera (Scopoli, 1763)
Chamaesphecia amygdaloidis Schleppnik, 1933
Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schaffer, 1846)
Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
Chamaesphecia crassicornis Bartel, 1912
Chamaesphecia doleriformis (Herrich-Schaffer, 1846)
Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
Chamaesphecia hungarica (Tomala, 1901)
Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800)
Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808)
Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
Chamaesphecia palustris Kautz, 1927
Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Paranthrene insolitus Le Cerf, 1914
Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782)
Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
Sesia apiformis (Clerck, 1759)
Sesia bembeciformis (Hubner, 1806)
Sesia melanocephala Dalman, 1816
Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
Synanthedon loranthi (Kralicek, 1966)
Synanthedon melliniformis (Laspeyres, 1801)
Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
Synanthedon soffneri Spatenka, 1983
Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908)
Synanthedon stomoxiformis (Hubner, 1790)
Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)

Sphingidae
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hemaris croatica (Esper, 1800)
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
Hyles livornica (Esper, 1780)
Hyles vespertilio (Esper, 1780)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Marumba quercus (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopodidae
Cuprina fuscella Sinev, 1988
Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Thyrididae
Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Tineidae
Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839)
Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851
Ceratuncus danubiella (Mann, 1866)
Dryadaula irinae (Savenkov, 1989)
Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
Eudarcia pagenstecherella (Hubner, 1825)
Eudarcia confusella (Heydenreich, 1851)
Eudarcia hedemanni (Rebel, 1899)
Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)
Infurcitinea captans Gozmany, 1960
Infurcitinea finalis Gozmany, 1959
Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
Infurcitinea roesslerella (Heyden, 1865)
Karsholtia marianii (Rebel, 1936)
Lichenotinea pustulatella (Zeller, 1852)
Monopis burmanni Petersen, 1979
Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
Monopis fenestratella (Heyden, 1863)
Monopis imella (Hubner, 1813)
Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Monopis monachella (Hubner, 1796)
Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Monopis weaverella (Scott, 1858)
Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Myrmecozela ochraceella (Tengstrom, 1848)
Nemapogon alticolella Zagulajev, 1961
Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
Nemapogon falstriella (Bang-Haas, 1881)
Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)
Nemapogon gliriella (Heyden, 1865)
Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
Nemapogon gravosaellus Petersen, 1957
Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976
Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787)
Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
Oinophila v-flava (Haworth, 1828)
Psychoides verhuella Bruand, 1853
Reisserita relicinella (Herrich-Schaffer, 1853)
Scardia boletella (Fabricius, 1794)
Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
Tenaga rhenania (Petersen, 1962)
Tinea columbariella Wocke, 1877
Tinea flavescentella Haworth, 1828
Tinea nonimella (Zagulajev, 1955)
Tinea pallescentella Stainton, 1851
Tinea pellionella Linnaeus, 1758
Tinea semifulvella Haworth, 1828
Tinea steueri Petersen, 1966
Tinea translucens Meyrick, 1917
Tinea trinotella Thunberg, 1794
Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
Triaxomera parasitella (Hubner, 1796)
Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae
Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
Coptotriche szoecsi (Kasy, 1961)
Tischeria decidua Wocke, 1876
Tischeria dodonaea Stainton, 1858
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Tortricidae
Acleris abietana (Hubner, 1822)
Acleris aspersana (Hubner, 1817)
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
Acleris cristana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris emargana (Fabricius, 1775)
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
Acleris hippophaeana (Heyden, 1865)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
Acleris hyemana (Haworth, 1811)
Acleris kochiella (Goeze, 1783)
Acleris lacordairana (Duponchel, 1836)
Acleris laterana (Fabricius, 1794)
Acleris lipsiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris literana (Linnaeus, 1758)
Acleris logiana (Clerck, 1759)
Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
Acleris maccana (Treitschke, 1835)
Acleris notana (Donovan, 1806)
Acleris permutana (Duponchel, 1836)
Acleris quercinana (Zeller, 1849)
Acleris rhombana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris roscidana (Hubner, 1799)
Acleris rufana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris scabrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
Acleris sparsana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Acleris umbrana (Hubner, 1799)
Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Adoxophyes orana (Fischer v. Roslerstamm, 1834)
Aethes ardezana (Muller-Rutz, 1922)
Aethes aurofasciana (Mann, 1855)
Aethes beatricella (Walsingham, 1898)
Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
Aethes cnicana (Westwood, 1854)
Aethes decimana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839)
Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
Aethes francillana (Fabricius, 1794)
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
Aethes margaritana (Haworth, 1811)
Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
Aethes nefandana (Kennel, 1899)
Aethes piercei Obraztsov, 1952
Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
Aethes rutilana (Hubner, 1817)
Aethes sanguinana (Treitschke, 1830)
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aethes tornella (Walsingham, 1898)
Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
Aethes williana (Brahm, 1791)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Agapeta largana (Rebel, 1906)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis badiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis comptana (Frolich, 1828)
Ancylis geminana (Donovan, 1806)
Ancylis habeleri Huemer & Tarmann, 1997
Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
Ancylis paludana Barrett, 1871
Ancylis rhenana Muller-Rutz, 1920
Ancylis selenana (Guenee, 1845)
Ancylis tineana (Hubner, 1799)
Ancylis uncella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ancylis unculana (Haworth, 1811)
Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aphelia ferugana (Hubner, 1793)
Aphelia paleana (Hubner, 1793)
Aphelia unitana (Hubner, 1799)
Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
Apotomis capreana (Hubner, 1817)
Apotomis infida (Heinrich, 1926)
Apotomis inundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apotomis lineana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
Apotomis turbidana Hubner, 1825
Archips betulana (Hubner, 1787)
Archips crataegana (Hubner, 1799)
Archips oporana (Linnaeus, 1758)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips rosana (Linnaeus, 1758)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
Argyroploce concretana (Wocke, 1862)
Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
Argyroploce noricana (Herrich-Schaffer, 1851)
Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schaffer, 1851)
Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
Aterpia anderreggana Guenee, 1845
Aterpia corticana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Aterpia sieversiana (Nolcken, 1870)
Bactra furfurana (Haworth, 1811)
Bactra lacteana Caradja, 1916
Bactra lancealana (Hubner, 1799)
Bactra robustana (Christoph, 1872)
Cacoecimorpha pronubana (Hubner, 1799)
Capua vulgana (Frolich, 1828)
Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
Celypha capreolana (Herrich-Schaffer, 1851)
Celypha cespitana (Hubner, 1817)
Celypha doubledayana (Barrett, 1872)
Celypha flavipalpana (Herrich-Schaffer, 1851)
Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
Celypha rosaceana Schlager, 1847
Celypha rufana (Scopoli, 1763)
Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
Celypha siderana (Treitschke, 1835)
Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845)
Celypha woodiana (Barrett, 1882)
Choristoneura diversana (Hubner, 1817)
Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
Choristoneura murinana (Hubner, 1799)
Clepsis consimilana (Hubner, 1817)
Clepsis lindebergi (Krogerus, 1952)
Clepsis neglectana (Herrich-Schaffer, 1851)
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
Clepsis rogana (Guenee, 1845)
Clepsis rolandriana (Linnaeus, 1758)
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
Clepsis senecionana (Hubner, 1819)
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
Clepsis steineriana (Hubner, 1799)
Cnephasia alticolana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cnephasia chrysantheana (Duponchel, 1843)
Cnephasia communana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cnephasia cupressivorana (Staudinger, 1871)
Cnephasia ecullyana Real, 1951
Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
Cnephasia oxyacanthana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cnephasia pasiuana (Hubner, 1799)
Cnephasia pumicana (Zeller, 1847)
Cnephasia sedana (Constant, 1884)
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
Cochylidia heydeniana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
Cochylimorpha elongana (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cochylimorpha obliquana (Eversmann, 1844)
Cochylimorpha perfusana (Guenee, 1845)
Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
Cochylis dubitana (Hubner, 1799)
Cochylis epilinana Duponchel, 1842
Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
Cochylis hybridella (Hubner, 1813)
Cochylis nana (Haworth, 1811)
Cochylis pallidana Zeller, 1847
Cochylis posterana Zeller, 1847
Cochylis roseana (Haworth, 1811)
Commophila aeneana (Hubner, 1800)
Corticivora piniana (Herrich-Schaffer, 1851)
Crocidosema plebejana Zeller, 1847
Cydia albipicta (Sauter, 1968)
Cydia amplana (Hubner, 1800)
Cydia cognatana (Barrett, 1874)
Cydia conicolana (Heylaerts, 1874)
Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
Cydia corollana (Hubner, 1823)
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
Cydia exquisitana (Rebel, 1889)
Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868)
Cydia honorana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cydia ilipulana (Walsingham, 1903)
Cydia illutana (Herrich-Schaffer, 1851)
Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
Cydia inquinatana (Hubner, 1800)
Cydia intexta (Kuznetsov, 1962)
Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
Cydia millenniana (Adamczewski, 1967)
Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
Cydia pactolana (Zeller, 1840)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947)
Cydia servillana (Duponchel, 1836)
Cydia splendana (Hubner, 1799)
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cydia zebeana (Ratzeburg, 1840)
Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
Dichrorampha alpigenana (Heinemann, 1863)
Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
Dichrorampha bugnionana (Duponchel, 1843)
Dichrorampha cacaleana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha chavanneana (de La Harpe, 1858)
Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948)
Dichrorampha consortana Stephens, 1852
Dichrorampha dentivalva Huemer, 1996
Dichrorampha distinctana (Heinemann, 1863)
Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha harpeana Frey, 1870
Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
Dichrorampha incursana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha ligulana (Herrich-Schaffer, 1851)
Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
Dichrorampha sedatana Busck, 1906
Dichrorampha senectana Guenee, 1845
Dichrorampha sequana (Hubner, 1799)
Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
Dichrorampha sylvicolana Heinemann, 1863
Dichrorampha thomanni Huemer, 1991
Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eana derivana (de La Harpe, 1858)
Eana freii Weber, 1945
Eana incanana (Stephens, 1852)
Eana penziana (Thunberg, 1791)
Eana argentana (Clerck, 1759)
Eana osseana (Scopoli, 1763)
Eana canescana (Guenee, 1845)
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
Endothenia gentianaeana (Hubner, 1799)
Endothenia lapideana (Herrich-Schaffer, 1851)
Endothenia marginana (Haworth, 1811)
Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
Endothenia pullana (Haworth, 1811)
Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
Epibactra immundana (Eversmann, 1844)
Epiblema cnicicolana (Zeller, 1847)
Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)
Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
Epiblema junctana (Herrich-Schaffer, 1856)
Epiblema mendiculana (Treitschke, 1835)
Epiblema sarmatana (Christoph, 1872)
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epiblema similana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epiblema simploniana (Duponchel, 1835)
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
Epinotia cedricida Diakonoff, 1969
Epinotia crenana (Hubner, 1799)
Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
Epinotia demarniana (Fischer v. Roslerstamm, 1840)
Epinotia festivana (Hubner, 1799)
Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846)
Epinotia granitana (Herrich-Schaffer, 1851)
Epinotia immundana (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Epinotia kochiana (Herrich-Schaffer, 1851)
Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
Epinotia nigricana (Herrich-Schaffer, 1851)
Epinotia nisella (Clerck, 1759)
Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863)
Epinotia pygmaeana (Hubner, 1799)
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
Epinotia rubiginosana (Herrich-Schaffer, 1851)
Epinotia signatana (Douglas, 1845)
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
Epinotia sordidana (Hubner, 1824)
Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
Epinotia subsequana (Haworth, 1811)
Epinotia subuculana (Rebel, 1903)
Epinotia tedella (Clerck, 1759)
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
Eriopsela klimeschi Obraztsov, 1952
Eriopsela quadrana (Hubner, 1813)
Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
Eucosma albidulana (Herrich-Schaffer, 1851)
Eucosma aspidiscana (Hubner, 1817)
Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eucosma cana (Haworth, 1811)
Eucosma conformana (Mann, 1872)
Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
Eucosma cumulana (Guenee, 1845)
Eucosma fervidana (Zeller, 1847)
Eucosma flavispecula Kuznetsov, 1964
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
Eucosma lugubrana (Treitschke, 1830)
Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
Eucosma monstratana (Rebel, 1906)
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
Eucosma parvulana (Wilkinson, 1859)
Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
Eucosma rubescana (Constant, 1895)
Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
Eucosmomorpha albersana (Hubner, 1813)
Eudemis porphyrana (Hubner, 1799)
Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Eugnosta lathoniana (Hubner, 1800)
Eugnosta parreyssiana (Duponchel, 1843)
Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
Eupoecilia ambiguella (Hubner, 1796)
Eupoecilia angustana (Hubner, 1799)
Eupoecilia cebrana (Hubner, 1813)
Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schaffer, 1856)
Exapate congelatella (Clerck, 1759)
Exapate duratella Heyden, 1864
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
Fulvoclysia nerminae Kocak, 1982
Gibberifera simplana (Fischer v. Roslerstamm, 1836)
Grapholita andabatana (Wolff, 1957)
Grapholita funebrana Treitschke, 1835
Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
Grapholita molesta (Busck, 1916)
Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
Grapholita aureolana Tengstrom, 1848
Grapholita caecana Schlager, 1847
Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
Grapholita coronillana Lienig & Zeller, 1846
Grapholita delineana Walker, 1863
Grapholita discretana Wocke, 1861
Grapholita fissana (Frolich, 1828)
Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835
Grapholita internana (Guenee, 1845)
Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
Grapholita lathyrana (Hubner, 1822)
Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Grapholita nebritana Treitschke, 1830
Grapholita orobana Treitschke, 1830
Grapholita pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
Gypsonoma imparana (Muller-Rutz, 1914)
Gypsonoma minutana (Hubner, 1799)
Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
Hedya pruniana (Hubner, 1799)
Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
Hysterophora maculosana (Haworth, 1811)
Isotrias hybridana (Hubner, 1817)
Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811)
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
Lepteucosma huebneriana Kocak, 1980
Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
Lobesia andereggiana (Herrich-Schaffer, 1851)
Lobesia artemisiana (Zeller, 1847)
Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lobesia reliquana (Hubner, 1825)
Lobesia euphorbiana (Freyer, 1842)
Lobesia occidentis Falkovitsh, 1970
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
Neosphaleroptera nubilana (Hubner, 1799)
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
Notocelia incarnatana (Hubner, 1800)
Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pammene agnotana Rebel, 1914
Pammene albuginana (Guenee, 1845)
Pammene amygdalana (Duponchel, 1842)
Pammene argyrana (Hubner, 1799)
Pammene aurana (Fabricius, 1775)
Pammene aurita Razowski, 1991
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
Pammene gallicana (Guenee, 1845)
Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846)
Pammene germmana (Hubner, 1799)
Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
Pammene ignorata Kuznetsov, 1968
Pammene insulana (Guenee, 1845)
Pammene obscurana (Stephens, 1834)
Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
Pammene populana (Fabricius, 1787)
Pammene regiana (Zeller, 1849)
Pammene rhediella (Clerck, 1759)
Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
Pammene trauniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pandemis cerasana (Hubner, 1786)
Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
Pandemis corylana (Fabricius, 1794)
Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
Pelatea klugiana (Freyer, 1836)
Pelochrista agrestana (Treitschke, 1830)
Pelochrista caecimaculana (Hubner, 1799)
Pelochrista decolorana (Freyer, 1842)
Pelochrista hepatariana (Herrich-Schaffer, 1851)
Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
Pelochrista infidana (Hubner, 1824)
Pelochrista latericiana (Rebel, 1919)
Pelochrista modicana (Zeller, 1847)
Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
Pelochrista subtiliana (Jackh, 1960)
Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847)
Phalonidia contractana (Zeller, 1847)
Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
Phalonidia manniana (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
Phaneta pauperana (Duponchel, 1843)
Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
Phiaris dissolutana (Stange, 1866)
Phiaris helveticana Duponchel, 1844
Phiaris metallicana (Hubner, 1799)
Phiaris micana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)
Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
Phiaris scoriana (Guenee, 1845)
Phiaris septentrionana (Curtis, 1835)
Phiaris stibiana (Guenee, 1845)
Phiaris turfosana (Herrich-Schaffer, 1851)
Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
Philedone gerningana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
Philedonides rhombicana (Herrich-Schaffer, 1851)
Phtheochroa annae Huemer, 1990
Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
Phtheochroa pulvillana Herrich-Schaffer, 1851
Phtheochroa rugosana (Hubner, 1799)
Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
Phtheochroa vulneratana (Zetterstedt, 1839)
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
Prochlidonia amiantana (Hubner, 1799)
Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schaffer, 1851)
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
Pseudeulia asinana (Hubner, 1799)
Pseudococcyx mughiana (Zeller, 1868)
Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
Pseudophiaris sappadana (Della Beffa & Rocca, 1937)
Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schaffer, 1851)
Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
Rhopobota naevana (Hubner, 1817)
Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhyacionia duplana (Hubner, 1813)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
Selania leplastriana (Curtis, 1831)
Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Sparganothis praecana (Kennel, 1900)
Spatalistis bifasciana (Hubner, 1787)
Sphaleroptera alpicolana (Frolich, 1830)
Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Stictea mygindiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
Strophedra weirana (Douglas, 1850)
Syndemis musculana (Hubner, 1799)
Thiodia citrana (Hubner, 1799)
Thiodia lerneana (Treitschke, 1835)
Thiodia torridana (Lederer, 1859)
Thiodia trochilana (Frolich, 1828)
Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tortrix viridana Linnaeus, 1758
Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
Zeiraphera griseana (Hubner, 1799)
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schaffer, 1851)

Urodidae
Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

Yponomeutidae
Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
Euhyponomeutoides ribesiella (Joannis, 1900)
Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)
Kessleria saxifragae (Stainton, 1868)
Kessleria albescens (Rebel, 1899)
Kessleria alpicella (Stainton, 1851)
Kessleria burmanni Huemer & Tarmann, 1992
Kessleria caflischiella (Frey, 1880)
Kessleria hauderi Huemer & Tarmann, 1992
Kessleria nivescens Burmann, 1980
Kessleria petrobiella (Zeller, 1868)
Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847)
Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
Pseudoswammerdamia combinella (Hubner, 1786)
Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
Swammerdamia caesiella (Hubner, 1796)
Swammerdamia compunctella Herrich-Schaffer, 1855
Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
Yponomeuta cagnagella (Hubner, 1813)
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
Yponomeuta irrorella (Hubner, 1796)
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Yponomeuta rorrella (Hubner, 1796)
Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
Zelleria hepariella Stainton, 1849

Ypsolophidae
Ochsenheimeria glabratella Muller-Rutz, 1914
Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ochsenheimeria urella Fischer von Roslerstamm, 1842
Ochsenheimeria vacculella Fischer von Roslerstamm, 1842
Phrealcia eximiella (Rebel, 1899)
Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha coriacella (Herrich-Schaffer, 1855)
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787)
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Zygaenidae
Adscita alpina (Alberti, 1937)
Adscita geryon (Hubner, 1813)
Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Adscita mannii (Lederer, 1853)
Jordanita chloros (Hubner, 1813)
Jordanita globulariae (Hubner, 1793)
Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
Jordanita budensis (Ad. & Au. Speyer, 1858)
Jordanita notata (Zeller, 1847)
Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)
Zygaena brizae (Esper, 1800)
Zygaena cynarae (Esper, 1789)
Zygaena laeta (Hubner, 1790)
Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
Zygaena loti (Denis & Schiffermuller, 1775)
Zygaena osterodensis Reiss, 1921
Zygaena transalpina (Esper, 1780)
Zygaena trifolii (Esper, 1783)
Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання
Fauna Europaea
Лускокрилі
Фауна Австрії
А